Суперкубок Молдови з футболу 2015  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 червня 2015 року між чемпіоном Молдови Мілсамі та володарем кубка Молдови Шерифом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на сайті Федерації футболу Молдови

2015
Молдова